

События 
 26 октября — в Винчестере скончался король Англии Альфред Великий. Королём Англии стал его сын Эдуард Старший, правил до 924 года.
 Венецианцы разбивают венгров, захвативших Читтанову, Альтино и окрестности Тревизо и Падуи.
 Королём Германии стал Людовик IV Дитя, сын Арнульфа Каринтийского, правил до 911 года.
 Взятие города Симанкас Альфонсо III.
 Умар ибн Хафсун отрекается от ислама и возвращается в лоно католической церкви, принимая при крещении имя Самуэль. В Бобастро учреждается епископство. Начинается строительство церквей.
 Конфликты между арабами и мосарабами, перешедшими в ислам в Эльвире и Севилье.
 Предположительный год основания города Полтава.

Скончались 
 26 октября — Альфред Великий, король англосаксонского королевства Уэссекс, первый король Англии.
 8 декабря — Арнульф Каринтийский, император Священной Римской империи и король Германии, один из последних представителей немецкой линии династии Каролингов.
 Ахмед ас-Сарахси, арабский географ и филолог.

См. также

Примечания